ShenWei (ou Sunway) est un concepteur de processeur pour le calcul haute performance chinois, situé à Wuxi, dans la province du Jiangsu.
Ce processeur équipe le superordinateur le plus puissant du monde, au moment de sa sortie en , le Sunway TaihuLight,  situé à Wuxi,  atteint une capacité de calcul de 93 pétaflops selon le test de puissance LINPACK.